Een verkeersweg:
 N102 (België)
 N102 (Frankrijk)
 N-102 (Spanje)
 N102 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing